Daverio, comune in provincia di Varese

Persone
 Francesco Daverio (1815-1849), patriota italiano 
 Mario Daverio, detto Ras (1908-1941), aviatore italiano
 Philippe Daverio (1949-2020), critico d'arte e conduttore televisivo franco-italiano